Tom Sloan, Thomas Sloan ou Tommy Sloan peut faire référence à :
 Thomas Sloan (1870–1941), homme politique britannique,
 Tom Sloan (football, 1880), footballeur international écossais,
 Tom Sloan (football, 1900) (1900–1973), footballeur international irlandais,
 Tom Sloan (télévision) (1919–1970), journaliste et dirigeant de télévision anglais,
 Tommy Sloan (1925–2010), footballeur écossais,
 Thomas Sloan (né en 1946), membre de la Chambre des représentants du Kansas,
 Tom Sloan (football, 1959), dit aussi Tommy Sloan, footballeur international nord-irlandais.

Voir aussi 
 Sloan Thomas (né en 1981), footballeur américain